Varvara Lepchenko era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Mónica Puig.

Il singolare del torneo di tennis Goldwater Women's Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sesil Karatančeva che ha battuto in finale Michelle Larcher de Brito 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Irina Falconi (primo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Mandy Minella (semifinali)
 Jamie Hampton (primo turno)

  Zhang Shuai (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Goldwater Women's Tennis Classic 2011